

Personnalités 

 Bruce Catton (1899-1978), historien, écrivain et journaliste américain ;
  (1728-1798), peintre anglais ;
 Eleanor Catton (née en 1985), écrivaine néo-zélandaise ;
 William Catton (1926-2015), sociologue américain.

Lieux 

 Catton, village et paroisse civile du Derbyshire, en Angleterre.
 Old Catton, village et paroisse civile dans la banlieue de Norwich, dans le Norfolk, en Angleterre.

Voir aussi